Prva hrvatska rukometna liga je bila liga drugog stupnja hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2019./20., te dvanaesta sezona 1. HRL kao drugog ranga.  
Liga je igrana u dvije skupine - "Jug" (12 klubova) i "Sjever" (14 klubova).  
Kao posljedica pandemije COVID-19, u ožujku je došlo do prekida natjecanja, a u travnju 2020. je Hrvatski rukometni savez donio konačnu odluku o konačnom prekidu natjecanja, te se sve lige pod HRS-om poništavaju, i za sezonu 2020./21. ostaju nepromijenjene (bez ispadanja i ulaženja na osnovu sezone 2019./20.).

Jug 

 Izvori:  
 hrs.hr, "Glasnik 1. HRL - Jug - m", br. 15  
 furkisport.hr/hrs, 1. HRL JUG M

Sjever 

 Izvori:  
<ref> [https://hrs.hr/download/glasnici_liga/1_hrlm_sjever/1._hrlm_sjever_-_20192020/19-Sjever-1M-09-03-2020.pdf hrs.hr, 1. HRVATSKA RUKOMETNA LIGA - SJEVER - muški - "GLASNIK" 19 (19. kolo - posljednje prije prekida, ljestvica)], objavljeno 9. ožujka 2020., preuzeto 11. prosinca 2020. </ref> hrs.hr, "Glasnik 1. HRL - Jug - m", br. 19  
 furkisport.hr/hrs, 1. HRL SJEVER M''

Unutarnje poveznice 
 Prva hrvatska rukometna liga 
 2. HRL 2019./20. 
 Ligaški sustav hrvatskog rukometnog prvenstva za muškarce

Vanjske poveznice 
 hrs.hr 
 hrs.hr, 1.HRL Jug - Muški
 hrs.hr, 1.HRL Sjever - Muški

Izvori 
 hrs.hr/glasnici 
 furkisport.hr/hrs 
  

2019-20
m-1